Krammer ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Krammer († 2015), deutscher Journalist
 Christa Krammer (* 1944), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Christine Krammer (* 1943), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Daniela Krammer (* 1968), österreichische Saxophonistin
 David Krammer (* 1988), deutscher Handballspieler
 Florian Krammer (* 1982), österreichischer Biotechnologe und Hochschullehrer

 Gabriel Krammer (1564–1606), schweiz-österreichischer Pfeifer der Trabantengarde, Schreiner und Architekturtheoretiker
 Gerhard Krammer (* 1965), österreichischer Komponist
 Heribert Krammer, österreichischer Sportfunktionär und Unternehmer
 Karl Krammer (1909–1967), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Manfred Krammer (* 1961 Wien), österreichischer Hochenergiephysiker, ab 2016 Leiter der CERN-Physik
 Margit Krammer (* im 20. Jahrhundert), österreichische Bildende Künstlerin, Cartoonistin und Illustratorin
 Mario Krammer (1880–1953), deutscher Kulturhistoriker und Sachbuchautor
 Martin Krammer (* 1964), österreichischer Künstler und Professor
 Michael Krammer (* 1960), österreichischer Manager
 Oliver Krammer (* 1966), österreichischer Schlagzeuger, Musiker und Tontechniker
 Peter H. Krammer (* 1946), deutscher Immunologe
 Placidus Krammer (nach 1600–1697), Abt von Niederaltaich
 Reinhard Krammer (1949–2017), österreichischer Historiker
 Roland Krammer (* 1966), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Krammer (1929–2004), österreichischer Fußballspieler
 Stefan Krammer (* 1972), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Thomas Krammer (* 1983), österreichischer Fußballer
 Werner Krammer (* 1968), österreichischer Politiker (ÖVP), Bürgermeister der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs 

Siehe auch:
 Kramer
 Krommer
 Kromer
 Krohmer
 Grammer